Spera – miejscowość i gmina we Włoszech
 Symphonaire Infernus et Spera Empyrium – minialbum brytyjskiego zespołu My Dying Bride